Miasta w USA:
 Bashaw – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Bashaw (ang. Bashaw Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Bashaw (ang. Bashaw Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn